Wiry bezeichnet:

 Wiry-au-Mont, Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Wiry (Marcinowice), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wiry (Lututów), Ort in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Wiry (Grębów), Ort in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Wiry (Komorniki), Ort in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wiry (Stara Dąbrowa), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wiry (Weißrussland), Weiler im Rajon Drahitschyn, Weißrussland

Siehe auch:
 Viry